Miejscowości w USA:
 Crittenden – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Crittenden (ang. Crittenden Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Crittenden (ang. Crittenden County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Crittenden (ang. Crittenden County) – w stanie Kentucky